Дюкре () — французская фамилия. Известные носители:

 Дюкре, Арно (род. 1978) — французский актёр.
 Дюкре, Диан (род. 1983) — французская писательница и журналистка.
 Дюкрё, Жозеф (1735—1802) — французский художник-портретист.
 Дюкре, Луи — французский киноактёр.
 Дюкре, Марк (род. 1957) — французский музыкант.
 Дюкре, Николас — французский архитектор XVIII века.
 Дюкре, Роже (1888—1962) — французский фехтовальщик, трёхкратный Олимпийский чемпион и журналист.
 Дюкре-Дюминиль, Франсуа Гийом (1761—1819) — французский писатель.

См. также